Datianzhuang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 51 kilometer öster om stadens centrum.

Runt Datianzhuang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hangu,  km sydost om Datianzhuang. Trakten runt Datianzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina